Мрнявчевич — фамилия. Известные носители:
 Мрнявчевич, Вукашин
 Мрнявчевич, Углеша